Иудея имеет несколько значений:

 Иудея — древнее царство;
 Иудея — римская провинция;
 Иудея — историческая область;
 Иудея (город) — в Центральном округе Израиля.

См. также 
 Иудея и Самария (значения)